Příjmení Asch nabo Aš nosí více významných osobností:

 Adolph von Asch (1839–1906) – bavorský generálporučík a ministr války
 Solomon Asch (1907–1996) – polsko-americký sociální psycholog
 Šalom Aš (1880–1957) – americký spisovatel židovského původu
 Tim Asch (1932–1994) – americký antropolog, fotograf a filmař

Externí odkazy